Skuttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skuttjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,3 ha)
Skuttjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (14,9 ha)
Skuttjärnen, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn